Localidades do Brasil

 Taquaral, município em São Paulo
 Taquaral (Campinas), bairro em São Paulo
 Taquaral (Rincão), distrito em São Paulo

Desambiguações de topônimos